Brozović est un nom de famille croate notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (1927–2009), linguiste croate ;
 Ilija Brozović (né en 1991), handballeur croate ;
 Marcelo Brozović (né en 1992), footballeur croate ;
  (née en 1983), patineuse artistique russo-slovaque ;
 Miroslav Brozović (1917–2006), joueur puis entraîneur de football yougoslave.

Notes et références